CHESS — программа проверки моделей для поиска ошибок/гейзенбагов в многопоточных программах с помощью систематического перебора всевозможных переключений потоков. Инструмент находит такие ошибки как гонки, тупики, и разрушения данных, которые чрезвычайно сложно найти обычным тестированием. После нахождения ошибки CHESS предоставляет повторяемое выполнение программы ведущее к ошибке, существенно упрощая отладку. CHESS может использоваться как альтернатива нагрузочного тестирования ().

Литература 
 M. Musuvathi, S. Qadeer, T. Ball, G. Basler, P. A. Nainar, I. Neamtiu. Finding and Reproducing Heisenbugs in Concurrent Programs. In Operating System Design and Implementation (OSDI), 2008.

См. также 
 Динамический анализ кода

Ссылки 
 Сайт инструмента CHESS
 Страница CHESS на DevLabs

Формальные методы
Исследование программ